Montti kan syfta på följande platser:

Finland 

 Montti, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Montti, Åbo, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar